Шестнадесетото (XVI) хилядолетие обхваща периода от началото на 16 000 г. пр.н.е. до края на 15 001 г. пр.н.е.

Европа 
 Франция, Релеф във Fourneau-du-Diable

15 500 пр.н.е. 
 Египет
 Мадленска култура – (15 – 8 хлдл.) в Средна и Западна Европа през последната ледникова епоха

Хилядолетия